Grooming (efter engelskans grooming, "sköta, ansa, rykta, förbereda") kan ha flera olika betydelser.
 Gromning  – en vuxen tar sexuell kontakt med ett barn.
 Grooming (skönhetsvård) – manlig skönhetsvård